Георгиос Клеопас () — кипрский шахматист.

Один из сильнейших шахматистов Кипра 1960—1970-х гг.

Чемпион Кипра 1961, 1962 и 1966 гг. Участвовал в национальных чемпионатах до конца 1990-х гг.

В составе сборной Кипра участник восьми шахматных олимпиад (1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974 и 1980 гг.; четыре раза играл на 1-й доске). В общей сложности на олимпиадах сыграл 101 партию, из которых 10 выиграл и 11 завершил вничью.

Участник чемпионата мира среди ветеранов 1999 г.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Выступления Г. Клеопаса на шахматных олимпиадах 
 Партии Г. Клеопаса  в базе Chessgames
 Личная карточка Г. Клеопаса  на сайте 365Chess
 Личная карточка Г. Клеопаса  на сайте Chess Tempo

Шахматисты Кипра
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад